Константин II може да се отнася до:

 Константин II Асен, последният цар на Видинското царство
 Константин II, антипапа от 767 – 768
 Константин II (317 – 340), римски император 337 – 340
 Константин II (Шотландия) (874? – 952), крал на Шотландия от 900 – 942 или 943
 Константин II (Гърция), олимпийски шампион (1960) и бивш крал на гърците (6 март 1964 – 8 декември 1974)